Maliza steht für:

Maliza, traditionelles Kleidungsstück der samojedischen und anderer indigener Völker des russischen Nordens und Sibiriens
Maliza (Twerza), Nebenfluss der Twerza im Kalininsker und Lichoslawlsker Rajon, Twersker Oblast, Russland
Maliza (Vorname), weiblicher Vorname afrikanischen Ursprungs

Personen:
 Johanes Maliza (* 1981), amerikanischer Fußballspieler
 Maliza N. (Maliza Nzabonimpa), Schweizer Jazz- und Soulsängerin
 Maliza Nonkqubela, Corporate and Government Affairs Director von Volkswagen South Africa